Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2015./16. je dvadeset i peta sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti. Prvenstvo je drugi put zaredom i 22. ukupno osvojila Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi sudjeluje četrnaest klubova koji odigravaju dvokružnu ligu.

Sudionici 

 Bjelovar, Bjelovar
 Zrinski, Čakovec
 Dugo Selo 55 - Dugo Selo
 Đakovo - Đakovo
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Osijek, Osijek
 Zamet, Rijeka
 Sesvete - Agroproteinka, Sesvete
 Split 2010, Split
 ŽARK Split - Split
 Umag, Umag
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb 
 Trešnjevka, Zagreb

Ljestvica

Poveznice 
 2. HRL 2015./16.
 3. HRL 2015./16.
 Hrvatski kup 2015./16.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL žene 2015./16., pristupljeno 9. svibnja 2016.
 hr-rukomet.hr, 1. HRL žene 2015./16., pristupljeno 9. svibnja 2016.

2015-16
ž-1